Brandon Maïsano (* 24. Juni 1993 in Cannes) ist ein französischer Automobilrennfahrer.

Karriere 
Maïsano begann seine Motorsportkarriere 2004 im Kartsport, in dem er bis 2011 aktiv war. Unter anderem gewann er 2008 die französische KF3-Meisterschaft sowie den Monaco CIK-FIA-KF3-Kart-Cup. 2010 debütierte er zudem im Formelsport und trat für BVM – Target Racing in der Formel Abarth an. Außerdem wurde er 2010 ins Förderprogramm von Ferrari aufgenommen. Maïsano gewann vier Rennen und entschied den Meistertitel für sich. Mit 128 zu 106 Punkten setzte er sich gegen Patric Niederhauser durch.

2011 blieb Maïsano bei BVM – Target Racing und wechselte in die italienische Formel-3-Meisterschaft. Bereits am ersten Saisonwochenende erzielte er seinen ersten Sieg. Mit einem weiteren Sieg und insgesamt sechs Podest-Platzierungen schloss er die Saison auf dem vierten Gesamtrang ab. Sein Teamkollege Sergio Campana gewann den Meistertitel. 2012 wechselte Maïsano innerhalb der italienischen Formel-3-Meisterschaft zum Prema Powerteam. Er gewann drei Rennen und stand insgesamt 15 mal auf dem Podium. Er beendete die Saison hinter seinem Teamkollegen Eddie Cheever auf dem dritten Gesamtrang. Nach der Saison beendete Ferrari die Förderung von Maïsano.

2013 war Maïsano ohne festes Engagement. Er trat für DAV Racing nur zu einem Rennen der European F3 Open an. 2014 kehrte Maïsano zum Prema Power Team zurück und erhielt ein Cockpit in der italienischen Formel-4-Meisterschaft. Da er zum Jahresanfang bereits über 18 Jahre alt war, war er in der Fahrerwertung nicht punkteberechtigt. In der Trophy-Klasse für ältere Fahrer gewann er 17 von 21 Rennen und entschied die Wertung für sich. Anfang 2015 trat Maïsano für M2 Competition in der Toyota Racing Series an. Mit fünf Siegen gelangen keinem Fahrer mehr Siege als ihm. In der Meisterschaft unterlag er dennoch seinem Teamkollegen Lance Stroll mit 798 zu 906 Punkten und wurde Zweiter. Anschließend ging Maïsano 2015 für das Prema Powerteam in der europäischen Formel-3-Meisterschaft an den Start. Bei der achten Veranstaltung in Spielberg kam es nach dem ersten Rennen zum Bruch zwischen Prema und Maïsano. Die beiden trennten sich in gegenseitigem Einvernehmen und Maïsano trat auch zu den weiteren zwei Rennen der Veranstaltung nicht mehr an. Maïsanos bestes Ergebnis war ein vierter Platz. Nach dem zehnten Rennwochenende belegte er den 14. Gesamtrang. Maïsano nahm anschließend für Campos Racing an einer Veranstaltung der GP3-Serie teil.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der italienischen Formel-4-Meisterschaft (Trophy)

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Weblinks 

 Offizielle Website von Brandon Maïsano (französisch)
 Karrierestatistik von Bradon Maïsano (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1993
Mann